

Statistiche 
Statistiche aggiornate a luglio 2011.

Club

Nazionale

Palmarès
Campionato del mondo U20 - D1: 1
: 2009

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni